BJL steht für:
 Bahnhof Jamlitz, früher Bahnhof Lieberose in Brandenburg
 gambisches Kfz-Kennzeichen für Banjul (bzw. Greater Banjul Area)
 Banjul International Airport in Gambia nach dem IATA-Code
 Bulletin Jugend & Literatur, eine deutsche  Fachzeitschrift für Kinder- und Jugendliteratur

bjl steht für:
 Bulu (Sprache) (ISO-639-3-Code), eine der ozeanischen Sprachen

Abkürzung